De andra Pan-Afrikanska spelen arrangerades i januari 1973  i Lagos, Nigeria. Tävlingarna i friidrott gav följande resultat.

Resultat

Herrar 
100 meter
1 Ohene Karikari,  Ghana, 10,60
2 Barka Sy,  Senegal, 10,67
3 John Mwebi,  Kenya, 10,76
200 meter
1 Ohene Karikari,  Ghana, 21,13
2 George Daniels,  Ghana, 21,32
3 John Mwebi,  Kenya, 21,53
400 meter
1 Charles Asati, Kenya, 46,31
2 Telegne Bezabeh, Etiopien, 46,80
3 Mulugeta Tadessa, Etiopien,  47,17
800 meter
1 Cosmas Silei,  Kenya, 1.45,38
2 John Kipkurgat,  Kenya, 1.47,29
3 Sid Ali Djouadi,  Algeriet, 1.48,70
1 500 meter
1 Filbert Bayi,  Tanzania3.37,23
2 Kip Keino,  Kenya, 3.39,63
3 Shibru Regassa,  Etiopien, 3.40,04
5 000 meter
1 Ben Jipcho,  Kenya, 14.07,21
2 Miruts Yifter, Etiopien,  14.07,57
3 Paul Mose,  Kenya, 14.08,43
10 000 meter
1 Miruts Yifter,  29.04,6
2 Paul Mose,  Kenya, 29.50,8
3 Richard Juma,  Kenya, 29.24,3
Maraton
1 Mamo Wolde, Etiopien,  2:27.33
2 Lenyissa Bedame, Etiopien,  2:18.16
3 Richard Mabuza,  Swaziland, 2:34.18
3 000 meter hinder
1 Ben Jipcho,  Kenya, 8.20,74
2 Evans Mogaka,  Kenya, 8.26,11
3 Yohannes Mohamed, Etiopien,  8.32,86
110 meter häck
1 Fatwell Kimaiyo,  Kenya, 14,19
2 Aboyade Cole,  Nigeria, 14,54
3 Abdoulaye Sarr,  Senegal, 14,56
400 meter häck
1 John Akii-Bua,  Uganda, 48,54
2 William Koskei,  Kenya, 50,22
3 Silver Ayoo,  Uganda, 50,25
Höjdhopp
1 Abdulle Noor Wasughe,  Somalia, 2,04
2 Sheikh Tidiane Faye,  Gambia, 2,04
3 Ahmadou Evélé, Kamerun,  2,00
Stavhopp
1 Mohamed Alaa Ghita,  Egypten, 4,25
2 Lakhdar Rahal,  Algeriet, 4,20
2 Jean-Prosper Tsondzabéka,  Republiken Kongo, 4,20
Längdhopp
1 Joshua Owusu,  Ghana, 8,00w
2 John Okoro,  Nigeria, 7,83
3 Mansour Dia,  Senegal, 7,71
Tresteg
1 Mansour Dia,  Senegal, 16,53
2 Abraham Munabi,  Uganda, 16,26
3 Moise Pomaney,  Ghana, 16,09
Kula
1 Youssef Nagui Asaad,  Egypten, 19,48
2 Namakoro Niaré,  Mali, 16,81
3 Jean-Marie Djebaili,  Algeriet, 16,63
Diskus
1 Namakoro Niaré,  Mali, 55,28
2 Youssef Nagui Asaad,  Egypten, 53,60
3 Denis Ségui Kragbé, Elfenbenskusten,  52,12
Slägga
1 Yovan Ochola,  Uganda, 50,64
2 Gabriel Luzira,  Uganda, 49,86
3 Seifullah Negmeddin Shaheen,  Egypten, 47,58
Spjut
1 Jacques Ayé Abehi, Elfenbenskusten,  77,22
2 John Mayaka,  Kenya, 71,08
3 François Ganongo, Republiken Kongo,  69,26
4 x 100 meter
1 Nigeria, 39,89
2 Ghana, 40,01
3 Elfenbenskusten, 40,23
4 x 400 meter
1 Kenya, 3.06,38
2 Nigeria3.06,98
3 Uganda, 3.07,21

Damer 
100 meter
1 Alice Annum,  Ghana, 11,77
2 Rose Asiedua,  Ghana, 11,93
3 Utifon Ufon Oko,  Nigeria, 12 ,06
200 meter 
1 Alice Annum,  Ghana, 23,88
2 Beatrice Ewuzie,  Nigeria, 24,78
3 Josephine Ocran,  Ghana, 24,82
400 meter
1 Tekla Chemabwai,  Kenya, 54,06
2 Grace Bakari, |Ghana, 55,63
3 Florence Mgbakwe,  Nigeria, 56,08
800 meter
1 Christine Anyakun,  Uganda, 2.09,5
2 Rosalind Joshua,  Nigeria, 2.10,7
3 Helena Opoku,  Ghana, 2.11,7
1 500 meter
1 Peace Kesiime,  Uganda, 4.38,7
2 Mary Wagaki,  Kenya, 4.38,8
3 Ruth Yeboah,  Ghana, 4.42,3
100 meter häck
1 Modupe Oshikoya,  Nigeria, 14,28
2 Emilia Edet, Nigeria, 14,48
3 Budesia Nyakecho,  Uganda, 15,29
Höjdhopp
1 Modupe Oshikoya, Nigeria, 1,71
2 Agnes Aghagba,  Nigeria, 1,69
3 Magdalena Chesire,  Kenya, 1,60
Längdhopp
1 Modupe Oshikoya,  Nigeria, 6,16
2 Margaret Odafin,  Nigeria, 6,07
3 Christine Kabanda,  Uganda, 5,73
Kula
1 Evelyn Okeke, Nigeria, 13,59
2 Nnenna Njoku,  Nigeria, 12,39
3 Brigitte Goze, Elfenbenskusten,  11,90
Diskus
1 Rose Hart,  Ghana, 41,06
2 Adobi Okoli,  Nigeria, 40,82
3 Albestine de Zouza,  Togo, 38,20
Spjut
1 Constance Rwabiryagye,  Uganda, 47,50
2 Lilian Cherotich,  Kenya, 41,94
3 Angelina Chekpiyeng,  Kenya, 39,12
4 x 100 meter
1 Ghana, 46,25
2 Nigeria, 46,58
3 Kenya, 48,53
4 x 400 meter
1 Uganda, 3.45,42
2 Nigeria, 3.45,69
3 Kenya, 3.46,06

Externa länkar 
GBR Athletics

Friidrottsåret 1973
Friidrott vid afrikanska spelen
Friidrott i Nigeria